Impudentia är ett släkte av svampar. Impudentia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Impudentia